

Patronyme

Bohm 

 Carl Bohm (1844-1920), pianiste et compositeur allemand.

Böhm
 Antoine Böhm (né en 1990), auteur français, critique et philosophe ;
 Antonietta Böhm (1907-2008), religieuse catholique allemande ;
  (1858-1930), géologue allemand ;
 Auguste Böhm (1819-1891), peintre belge ;
 Corrado Böhm, (1923-2017), informaticien théoricien italien ;
 Corbinian Böhm (né en 1966), artiste allemand ;
 Daniel Böhm (né en 1986), biathlète allemand ;
 David Joseph Bohm (1917-1992), physicien américain ;
 Dominikus Böhm (1880-1955), architecte allemand, bâtisseur d'églises ;
 Franz Böhm (1895-1977), juriste, économiste et homme politique allemand ;
 Georg Böhm (1661-1733), organiste, claveciniste et compositeur allemand ;
 Georg Böhm (1854-1913), géologue allemand ;
 Gottfried Böhm (1920-2021), architecte allemand ;
 Hark Bohm (1939-), acteur, scénariste, réalisateur, producteur allemand ;
 Henrik Böhm (1867-1936), architecte hongrois ;
 Joseph Anton Böhm (1831-1893), botaniste autrichien ;
 Joseph Böhm (1795-1876), violoniste hongrois ;
 Karl Böhm (1894-1981), chef d'orchestre autrichien ;
 Karlheinz Böhm (1928-2014), acteur autrichien, fils de Karl Böhm ;
 Richard Böhm (1854-1884), zoologue allemand ;
 Siegfried Böhm (1928-1980), homme politique est-allemand ;
 Werner Böhm (1941-2020), chanteur et musicien allemand.

Boehm
 Theobald Boehm (1794-1881), flûtiste, compositeur et facteur de flûtes allemand.

von Boehm
 Aarne von Boehm (s. 1947), architecte
 Aino von Boehm (1892–1939), artiste peintre
 Carmen Tawaststjerna, née von Boehm (1923–2015), professeur, 
 Edvard von Boehm (1841–1919), sénateur finlandais
 Eero von Boehm (1949–2012), artiste peintre finlandais
 Juhani von Boehm (s. 1943), artiste peintre finlandais
 Tuomas von Boehm (1916–2000), artiste peintre finlandais

Voir aussi 
 Böhmer
 Böhme
 Algorithme de Boehm
 Théorie de De Broglie-Bohm

Patronyme germanique
Patronyme allemand